Михаил Васильевич Приклонский:
 Приклонский, Михаил Васильевич — воевода XVII века.
 Приклонский, Михаил Васильевич (1728—1794) — директор Московского университета (1771—1784).